Сезон 2022—2023 годов станет для футбольного клуба «Балтика» 18-м во втором дивизионе России и 23-м в розыгрыше Кубка России.

Состав команды

Трансферы

Пришли в клуб

Пришли в аренду

Ушли из клуба

Первая лига 

Источник: https://www.transfermarkt.world/Балтика-Калининград/spielplan/verein/2741/plus/0?saison_id=2022

Поле: Д = дома; В = на выезде. Итог: Н = ничья; П = команда проиграла; В = команда выиграла.

Турнирная таблица

Кубок России

1/32 финала

Примечания 

ФК «Балтика»
Б